Gor'kovskaja o Gorkovskaya  indica 
 Gor'kovskaja – fino al 1990 nome di Tverskaja, stazione della metropolitana di Mosca
 Gor'kovskaja – stazione della metropolitana di Nižnij Novgorod
 Gor'kovskaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo